Ири́на Соломо́новна Фре́йдлин (род. 7 марта 1936, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский иммунолог и аллерголог, доктор медицинских наук (1976), профессор по специальности «микробиология, вирусология и иммунология» (1989), заслуженный деятель науки РФ (1997), член-корреспондент РАМН (1999). Руководитель отдела иммунологии Института экспериментальной медицины (Санкт-Петербург), главный редактор журнала «Медицинская иммунология».

Карьера 
Окончила в 1959 году I Ленинградский медицинский институт им. акад. И. П. Павлова.

Профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Санкт-Петербургского медицинского университета им. академика И. П. Павлова. С 1991 года является руководителем отдела иммунологии Института экспериментальной медицины. И. С. Фрейдлин — председатель Правления Санкт-Петербургского регионального отделения РААКИ, член правления РНОИ, заместитель председателя Диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук при ГУ НИИЭМ РАМН. Является главным редактором научного журнала «Медицинская иммунология», членом редколлегий журналов «Цитокины и воспаление», «Иммунология», Russian Journal of Immunology.

В 1976 получила звание доктора медицинских наук, в 1989 — профессора по специальности «микробиология, вирусология и иммунология». В 1997 году И. С. Фрейдлин присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ».

Под её руководством выполнено 4 докторских и 21 кандидатская диссертация.

Научные достижения 
И. С. Фрейдлин — автор 230 научных работ (172 в соавторстве), в том числе 9 монографий (7 в соавторстве), 6 руководств (5 в соавторстве), 1 справочника в соавторстве и 5 учебников в соавторстве. Имеет 4 изобретения и 2 патента.

И. С. Фрейдлин работала в областях моделирования иммунодефицитных состояний, разработки иммуномодулирующих препаратов, изучении двойственной роли макрофагов и провоспалительных цитокинов, селекционировании пептидов-биорегуляторов. Под её руководством проводится изучение цитокиновой регуляторной сети.

Награды 
 Медаль «Ветеран труда»
 Знак «Жителю блокадного Ленинграда»
 Нагрудный знак «Изобретатель СССР»

Ссылки 
 
 Фрейдлин Ирина Соломоновна (к 70-летию со дня рождения) // Цитокины и воспаление. — , 2006. — Том 5, N 1. — С. 61.
 И. С. Фрейдлин в справочнике «Медики России»
 Сайт Отдела иммунологии НИИ экспериментальной медицины РАМН

Иммунологи СССР
Иммунологи России
Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Сотрудники ИЭМ Санкт-Петербурга